

Patronymes 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bruno Risi (1968-), coureur cycliste suisse ;
 Claudio Risi (1948-2020), réalisateur italien ;
 Dino Risi (1916-2008), réalisateur et scénariste italien ;
 Fernando Risi (1890-) directeur de la photographie italien ; 
 Marco Risi (1951-), scénariste, producteur et réalisateur italien ;
 Nelo Risi, (1920-2015), réalisateur et scénariste italien ;
 Peter Risi (1950-), joueur de football suisse ;
 Valeria Risi, actrice et présentatrice de télévision allemande.

Autre 
 Risi, un type de pâtes.

Patronyme italien